VBEB ist eine Abkürzung für:

 Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB) vom 9. Februar 2007 siehe: Umgebungslärm#Quellen
 VBEB (Gewerkschaft), Eisenbahnergewerkschaft in Bayern
 Virginia big-cared Bat Corynorhinus townsendii virginianus, ein Fledermausart, Staatsfledermaus von Virginia 

Abkürzung